Casey Cizikas (né le  à Toronto dans la province de l'Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il débute dans la LHO avec les St. Michael's Majors de Mississauga en 2007. Il est choisi au cours repêchage d'entrée dans la LNH 2009 par les Islanders de New York au  au total. Il a atteint des 200 matchs dans la LHO en 2010.

Carrière internationale 
Il représente le Canada au niveau jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO || 62 || 18 || 23 || 41 || 41 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2008-2009 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO || 55 || 16 || 20 || 36 || 39 || 11 || 5 || 4 || 9 || 11
|-
| 2009-2010 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO || 68 || 25 || 37 || 62 || 77 || 16 || 7 || 7 || 14 || 16
|-
| 2010-2011 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO || 52 || 29 || 35 || 64 || 40 || 16 || 5 || 14 || 19 || 14
|-
| 2011 || St. Michael's Majors de Mississauga || C. Memorial || - || - || - || - || - || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
| 2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 52 || 15 || 30 || 45 || 30 || 3 || 0 || 0 || 0 || 20
|-
| 2011-2012 || Islanders de New York || LNH || 15 || 0 || 4 || 4 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 31 || 10 || 11 || 21 || 35 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Islanders de New York || LNH || 45 || 6 || 9 || 15 || 14 || 6 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 2013-2014 || Islanders de New York || LNH || 80 || 6 || 10 || 16 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Islanders de New York || LNH || 70 || 9 || 9 || 18 || 24 || 7 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Islanders de New York || LNH || 80 || 8 || 22 || 30 || 31 || 11 || 0 || 3 || 3 || 16
|-
| 2016-2017 || Islanders de New York || LNH || 59 || 8 || 17 || 25 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH || 64 || 7 || 10 || 17 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 73 || 20 || 13 || 33 || 36 || 8 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2019-2020 || Islanders de New York || LNH || 48 || 10 || 4 || 14 || 41 || 18 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 56 || 7 || 7 || 14 || 27 || 19 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH || 74 || 10 || 6 || 16 || 48 || - || - || - || - || -

| 664 || 91 || 110 || 201 || 310 || 69 || 5 || 10 || 15 || 44

Au niveau international 

|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 1 || 3 || 6 || align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en février 1991
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des St. Michael's Majors de Mississauga
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Attaquant de hockey sur glace
Personnalité canadienne née d'un parent lituanien